Safo steht für:

 Safo (Mali), Gemeinde im Kreis Kati, Mali
 Safo (Niger), Gemeinde im Departement Madarounfa, Niger
 eine von Andre Eckardt entwickelte Pasigrafie, siehe Andre Eckardt #Safo

Safo ist der Familienname folgender Personen:

 Sean Safo-Antwi (* 1990), ghanaisch-britischer Sprinter